Gross (parfois orthographié Groß en allemand) peut désigner :

Patronyme

 Benjamin Gross (1925-2015), philosophe français ;
 Benedict Gross (né en 1950), mathématicien américain ;
 Bill T. Gross (né en 1958), homme d'affaires américain ;
 Christian Gross (né en 1954), footballeur suisse ;
 David J. Gross (né en 1941), physicien américain ;
 Felix Gross (né en 1988), coureur cycliste allemand ;
 François Gross (1931-2015), journaliste suisse ;
 Frank Gross (1905-1960), monteur américain ;
 Gaston Gross (né en 1939), linguiste français  (collaborateur de Maurice Gross, sans lien de parenté) ;
 Gilbert Gross (1931-2019), homme d’affaires et publicitaire français ;
 
 Hans Gross (1847-1915), juriste autrichien, fondateur de la criminalistique ; père de Otto Gross ;
 H. R. Gross (1899-1987), homme politique américain ;
 
 Jan T. Gross (né en 1947), universitaire et écrivain polonais et américain ;
 Jean-Charles Gross (1889-1965), général français ;
 Johann Benjamin Gross (1809-1848), violoncelliste et compositeur allemand ;
 Jordan Gross (1980-), joueur américain de football américain ;
 Jordan Gross (1995-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Julie-Anne Gross (née en 1967), fleurettiste française ;
 Karl Groß (1833-1905), homme politique oldenbourgeois ;
 Ludwig Gross (1904-1999), médecin et chercheur en cancérologie américain ;
 Mary Gross (née en 1953), actrice et scénariste américaine ;
 Matthias Gross (né en 1969), sociologue allemand ;
 Maurice Gross (1934-2001), linguiste français ;
 
 Nikolaus Gross (1898-1945), résistant catholique allemand, martyrisé par les Nazis, bienheureux ;
 Nora Gross (1871-1929), peintre, céramiste et enseignante de dessin suisse ;
 Otto Groß (1890-1964), nageur allemand ;
 Otto Gross (1877-1920), médecin autrichien ;
 Paul Gross (né en 1959), acteur, metteur en scène, producteur et musicien canadien ; 
 Paul R. Gross, biologiste et auteur américain ;
 Ricco Gross (né en 1970), biathlète allemand ;
 Sara Gross (née en 1976), triathlète canadienne ; 
 Stanislav Gross (1969-2015), homme politique tchèque ;
 Stefano Gross (1986-), skieur alpin italien ;
 
 William H. Gross (né en 1944), financier américain ;
 Yoram Gross (1926-2015), réalisateur et producteur australien ;

Divers
 Gross-Rosen, camp de concentration nazi ;
 La bataille de Gross Beeren (1813), bataille opposant l'armée française et les forces prussiennes sous les ordres du maréchal Bernadotte ;
 Le Gross Spannort, sommet du massif des Alpes uranaises à  d'altitude, dans le canton d'Uri, en Suisse ;
 La bataille de Gross-Jägersdorf (1757), bataille opposant l'armée prussienne à l'armée russe ;
 Le Gross Rating Point, indice de pression d'une campagne publicitaire sur une cible définie.

Voir aussi 
 , équivalent français
 , équivalent hongrois

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif